Victoria Ruszów – polski klub piłkarski z siedzibą w Ruszowie, powstały w 1951 roku. Występuje w rozgrywkach jeleniogórskiej klasy okręgowej.

Sukcesy 
 awans do IV ligi dolnośląskiej w sezonie 2017/18
 finalista Pucharu Polski OZPN Jelenia Góra - 2011/12

Stadion 
Victoria swoje mecze domowe rozgrywa na stadionie przy ul. Leśnej w Ruszowie. Murawa na tym stadionie jest uważana za jedną z najlepszych w okręgu jeleniogórskim. Dane techniczne obiektu:
 pojemność: 500 miejsc (350 siedzących)
 oświetlenie: brak
 wymiary boiska: 100 m x 65 m

Występy ligowe 
występy ligowe od sezonu 2003/04

Obecny skład 

skład w rundzie jesiennej sezonu 2021/22

Sztab szkoleniowy 
sztab szkoleniowy w sezonie 2020/21

Przypisy 

Kluby piłkarskie w województwie dolnośląskim
Kluby piłkarskie założone w 1951